Нэнси Уилсон (; ) — американская певица, работавшая в жанрах блюз, джаз, R&B, поп-музыка и соул. Её карьера охватила более пяти десятилетий, начиная с середины 1950-х годов до выхода на пенсию в начале 2010-х годов. Особую известность ей принесли песни «(You Don't Know) How Glad I Am» и «Guess Who I Saw Today». Уилсон записала более 70 альбомов и получила три премии «Грэмми».

Избранная дискография 
 Основная статья: Дискография Нэнси Уилсон 

 Like in Love (1959)
 Something Wonderful (1960)
 The Swingin's Mutual! (совместно с Джорджем Ширингом) (1961)
 Nancy Wilson/Cannonball Adderley (1962)
 Broadway – My Way (1963)
 Yesterday's Love Songs/Today's Blues (1964)
 Today, Tomorrow, Forever (1964)
 The Nancy Wilson Show! (1965)
 Tender Loving Care (1966)
 Lush Life (1967)
 Welcome to My Love (1967)
 Hurt So Bad (1969)
 But Beautiful (1971)
 Kaleidoscope (1971)
 Life, Love and Harmony (1979)
 A Lady with a Song (1989)
 Love, Nancy (1994)
 A Nancy Wilson Christmas (2001)
 R.S.V.P. (Rare Songs, Very Personal)  (2004)
 Turned to Blue (2006)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Центрального государственного университета